Alaíde Foppa (1914-1980), critique d'art, poétesse et féministe guatémaltèque ;
Cristoforo Foppa (vers 1452 - 1526 ou 1527), sculpteur, graveur et orfèvre italien ;
 Giuseppe Maria Foppa (1760 - 1845), librettiste italien.
 Vincenzo Foppa (1429 - 1519), peintre italien.

Surnom 
 Foppa est le surnom du joueur suédois de hockey sur glace Peter Forsberg.